Drive (golfterm)

Film en televisie 
 Drive (1997), een actiefilm uit 1998
 Drive (2002), een Japanse film uit 2002
 Drive (2011), een Amerikaanse film uit 2011
 Drive (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie uit 2007
 Drive (ER), een aflevering van ER
 Drive (Star Trek: Voyager), een aflevering van Star Trek: Voyager

Muziek 
 Drive (band), een Amerikaanse rockband

Albums
 Drive (Alan Jackson), een muziekalbum van Alan Jackson uit 2002
 Drive (Béla Fleck), een muziekalbum van Béla Fleck uit 1987
 Drive (Bic Runga), een muziekalbum van Bic Runga uit 1997
 Drive (Robert Palmer), een muziekalbum van Robert Palmer uit 2003
 Drive (Scott Grimes), een muziekalbum van Scott Grimes uit 2010
 Drive (Steve Wariner), een muziekalbum van Steve Wariner uit 1993
 Drive (Lonnie Smith), een muziekalbum van Lonnie Smith uit 1970
 Drive (Stephen Ashbrook), een muziekalbum van Stephen Ashbrook uit 2001
 Drive (Anneke van Giersbergen), een muziekalbum van Anneke van Giersbergen uit 2013

Liedjes
 Drive (The Cars), een single van The Cars uit 1984
 Drive (Client), een single van Client uit 2007
 Drive (Incubus), een single van Incubus uit 2000
 Drive (R.E.M.), een single van R.E.M. uit 1992
 Drive (Shannon Noll), een single van Shannon Noll uit 2004
 Drive (For Daddy Gene), een single van Alan Jackson uit 2002
 Drive (Son Mieux)